Van Dyke & Harper Music — третій альбом репера King Gordy. У записі релізу взяли участь Bizarre та гурт Fat Killahz. Виконавчий продюсер: Олаф Джонсон.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми King Gordy
Англомовні музичні альбоми